Николай Рогожкин: Рогожкин, Николай Александрович (род. 1993) — российский баскетболист.
 Рогожкин, Николай Евгеньевич (род. 1952) — российский военный деятель, главнокомандующий внутренними войсками МВД — заместитель министра внутренних дел России.